Autostrada M18 (Anglia)
 Autostrada M18 (Irlandia) – jedna z irlandzkich autostrad
 Autostrada M18 (Ukraina) – jedna z ukraińskich autostrad